Омар Ислас Эрнандес (; 13 апреля 1996, Наукальпан, Мексика) — мексиканский футболист, нападающий клуба «Атланте».

Клубная карьера 
Ислас — воспитанник клуба УНАМ Пумас. 17 сентября 2014 года в поединке Кубка Мексики против «Толуки» Омар дебютировал за основной составе «пум». 11 января 2015 года в матче против «Керетаро» он дебютировал в мексиканской Примере, заменив во втором тайме Хосе Ван Ранкина. 4 августа 2016 года в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ против тринидадского «Ви Коннекшон» Ислас забил свой первый гол за «УНАМ Пумас».

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Венадос»
Игроки ФК «Алебрихес де Оахака»